Полуостров Мангышла́к (Мангистау, ) — полуостров на восточном побережье Каспийского моря в Казахстане. Такое же название носит примыкающее к полуострову плато, восточнее переходящее в плато Устюрт. В северной части Мангышлака выделяется полуостров Бузачи, омываемый водами Мангышлакского залива, а также заливов Мёртвый Култук и Кайдак. На западе в Каспийское море вдаётся полуостров Тюб-Караган, с юга примыкает плато Мангышлак с впадинами Карагие (-132 м) и Каунды (-57 м) от уровня моря, ещё южнее Мангышлака располагается Казахский залив. На территории полуострова располагается Мангистауская область Казахстана.

В дореволюционной России и в СССР данный регион носил название Мангышлак. В современном Казахстане с начала 1990-х используется название Мангистау.

Происхождение названия 

Есть несколько версий происхождения названия полуострова:

 Первое упоминание этого топонима встречается у тюркского филолога и лексикографа Махмуда Кашгари (XI век) в виде ман кишлаг. Он пишет, что слово кишлаг значит «зимовье», а ман кишлаг — название местности в землях огузов.

 «Мангышлак» — в переводе с туркменского означает «Тысяча кишлаков», у казахов же эта местность называется «Мынкыстау» — «тысяча зимовок» или «тысяча дорог». Исторически эта местность часто переходила от туркмен к казахам, и наоборот, что подтверждают могильники с казахскими и туркменскими захоронениями вперемежку.
 В Географическо-статистическом словаре Российской империи объясняется так: «Мангышлак — зимнее кочевье менков или ногаев». «Менк» (минг) — имя племени монгольского происхождения, вошедшего в состав ногаев и других тюркских народов. По современным представлениям название может быть также связано с Мангытским юртом, в туркменской форме Мангыт-Даг — Мангытские горы.
 Туркменский учёный К. Аннаниязов считает, что «Мангышлак» означает большой посёлок, так как «ман» переводится как большой, «гышлак» — посёлок.

История 
Мангышлак имеет богатую историю. Археологами были найдены многочисленные памятники палеолита на побережье залива Сарыташ, на полуострове Тюбкараган и в долинах рек Шахбагата и Кумакапе. Индустрия стоянки Шахбагата (протолеваллуа-ашель) на территории Форт-Шевченковской городской администрации имеет сходство с орудиями олдувайской культуры, индустрия стоянки Шахбагата (леваллуа-ашель I) соответствует среднему ашелю.

К эпохе неолита/энеолита относится стоянка Коскудук І на берегу Каспийского моря (конец V — первая половина IV тыс. до н. э.), индустрия которой имеет как архаичные типы орудий оюклинской культуры, так и материалы шебирского типа хвалынской культуры. Совмещение усиленного и простого отжима, как принципа призматического расщепления, характерное для шебирско-хвалынской технологии, характерно также для Передней Азии, начиная с докерамического неолита A, но не для балканских культур. Орнаментальный мотив с верхней части сосуда со стоянки Шебир-4 в виде параллельных горизонтальных линий, пересекающихся вертикальными линиями, имеет прямые аналогии в росписях керамики в поселении Сиалк в Иране и Джейтун в Таджикистане.

Человеческое захоронение эпохи энеолита на стоянке Коскудук І — самое древнее в Казахстане. В V тыс. до н. э. оюклинская культура сменилась тюлузской культурой.

На Мангышлаке находятся сакральные места некрополи более 362 суфиев, миссионеров. В большинстве это распространители ислама в Средней Азии из рода ходжей каз. род қожа. В средние века Мангышлак и Устюрт служили воротами торгово-экономической связи между Востоком и Западом. В давние времена часть печенежских племён покинули северные территории между Аральским и Каспийским морями и пришли на Мангышлак. Позже печенегов на Мангышлаке сменили огузы. В некоторых документах их называют туркменами. Сейчас полуостров населяют исключительно казахи.

Считается, что Алшынский род Адай ведут свой род от Адай-ата. По легенде, после ослабления центральной ханской власти в Туркестане, он решил найти себе новую родину. У него при себе было лошадь да сабля. Тогда джигит собрал удальцов, жаждущих свободу и правду, и увёл их на край степи, на Мангышлак. И образовалось там новое племя гордых адайцев — воинственных и сплочённых, где все угнетённые племена находили защиту и приют. Часть прежних туркменских племён, зависимые от хивинского хана, вошли в состав адайцев, другая часть трухменов переселилась в современный Ставропольский край.

Портовое поселение Кетиккала существовало на полуострове Мангышлак в XIV веке.

В начале 40-х годов XIX века Мангышлак был единственным пунктом, которым через Каспийское море русские имели сношение с Бухарским эмиратом и преимущественно Хивинским ханством

Мангышлакский уезд прежде входил в состав Закаспийской области, затем попеременно подчинялся Астрахани, Ашхабаду, Оренбургу, входил в состав Западно-Казахстанской области, Гурьевской области. Позже образовалась Мангышлакская область.

Мангышлакское восстание 

В 1870 году на полуострове в связи с введением там новых административных реформ вспыхнуло Мангышлакское или Адаевское восстание, которое в том же году было подавлено.

Природа 

Климат резко континентальный, крайне сухой. Рек с постоянным водотоком нет.

Мангышлак — уникальный природный заповедник. Здесь, «как в заповедной шкатулке, собран весь арсенал разнообразнейших проявлений природы пустынь» — пишет профессор Б. А. Федорович.

Мангышлак — перспективный нефтяной район: разрабатываются нефтяные месторождения в Узене, в Жетыбае, на Каламкасе. На полуострове также обнаружены медь, марганец, фосфориты, горный хрусталь, редкие руды. Именно здесь был запущен первый в мире промышленный реактор на быстрых нейтронах. В настоящее время реактор отработал свой срок, но результаты проводимых исследований до сих пор очень важны. Сооружены уникальные опреснительные установки, дающие воду, что позволило построить на Мангышлаке город Шевченко (ныне Актау).

Животный мир Мангышлака 
На территории Мангистауской области есть все виды ландшафта. Разнообразие почвы обусловливает формирование своеобразной флоры. Встречаются около 263 видов растений и множество видов животных. Класс земноводные представлен одним только видом — жабой зелёной. Класс пресмыкающихся здесь включает 22 видов. На полуострове обитают 45 представителей класса млекопитающих. Здесь много птиц — целых 111 видов, включая пролётных. Из них в Красную книгу занесены фламинго, балобан, сапсан, стервятник, степной орёл, беркут, филин, джек, змееяд, чернобрюхий рябок, каравайка. В более бережном отношении нуждаются 9 млекопитающих — краснокнижников: устюртский муфлон, джейран, каракал, манул, перевязка, барханный кот, медоед, белобрюхий стрелоух,  Из пресмыкающихся в эту книгу занесён четырёхполосый полоз.
Пожалуй, самый знаменитый символ Актау — каспийский тюлень. Phoca (Pusa) caspica — самый маленький тюлень в мире, эндемик Каспийского моря. Он встречается в акватории всего моря — от прибрежных районов Северного Каспия до берегов Ирана.
Зимой, ранней весной и поздней осенью основная масса популяции сосредотачивается в Северном Каспии. Осенью заходит в устья Волги и Урала. Поздней весной, летом и ранней осенью тюлень находится в Среднем и Южном Каспии. По строению тела, характеру питания, образу жизни и многим морфологическим признакам каспийский тюлень отличается от других тюленей мира. Этот уникальный вид находится на грани вымирания: за последние 100 лет его популяция сократилась на 90 %. Если в начале XX века численность каспийских тюленей достигала 1 млн особей, то, по данным аэрофотосъёмок, численность животных в 1989 году составляла около 400 тысяч особей, в 2005 г. — 111 тысяч особей, а в 2008—2009 не более 100 тысяч особей.

Целебные воды Мангышлака 

На Мангышлаке находится много целебных источников: бромные, хлоридные, натриевые и другие. Есть источники, похожие на мацестинские и феодосийские. Полуостров открыл богатейший набор лечебных источников, вплоть до термальных, по температуре приближающихся к уникальным камчатским.

Почему в таком засушливом месте, как Мангышлак, много различных источников? Причиной тому являются пески Сенгиркум, Бостанкум и Туйесу, тянущиеся с севера на юг на сотни километров. Пески играют роль своеобразной губки, которая впитывает в себя немногочисленные осадки, которые выпадают на полуострове. Гидрогеологи-разведчики нашли на дне громадных чаш, заполненных песком, чистую пресную воду. Но этой воды всё же недостаточно. Поэтому на полуострове построили опреснительные установки, снабжающие город и область водой: пресной, технической и горячей.

Уникальные уголки полуострова 

Когда-то полуостров Мангышлак называли мёртвым. «Пустыня, совершенно без всякой растительности, песок да камень; хоть бы деревце — ничего нет…» — писал украинский поэт Т. Г. Шевченко. Климатические условия края суровы. В летнюю пору его иссушает зной, навещают пыльные бури, а зимы холодные и вьюжные.

Голубая бухта 
Полуостров Мангышлак — это сотни километров каменистого каспийского побережья, бессчётное количество километров пустыни, но кроме этого — это золотистые песчаные пляжи. Один из них — Голубая бухта.

Жыгылган 
Гигантская котловина Жыгылган — Упавшая Земля, край которой почти правильная окружность диаметром не менее 10 километров. Скорее всего, причиной образования котловины являются карстовые явления, связанные с растворением природными водами горных пород (гипс, каменная соль и другие).

Некрополь Султан-эпе 
Султан-эпе — святой, суффий. По легенде однажды давным-давно отец призвал к себе сыновей. Младший сын пришёл не сразу, а через несколько дней. Султан-эпе поведал, что был он на далёком Каспии, где помогал попавшим в беду рыбакам.

Старинный некрополь Кенты-Баба 
Старинный некрополь Кенты-Баба, где мемориальные памятники XV—XX веков. На территории некрополя — степная мечеть. Молитвенный камень, указывает на восток, защитным кругом уложены камни. В этом кругу путник будет чувствовать себя в безопасности в любое время года, ночью и днём он под защитой святого. Рассматриваем рисунки на стенах некрополя: здесь изображены лошади, верблюды, растительные узоры, а вот и треугольник —- один из защитных символов, оберег.

Некрополь Бекет-Ата 

Некрополь Бекет-Ата — духовный, исторический и архитектурный памятник. Бекет-Ата известен как предсказатель, жил, по преданию, во второй половине XVIII века. Родился вблизи посёлка Кульсары Атырауской области, а в 14 лет пришёл он поклониться к праху почитаемого им мудреца Шопан-Ата, получить благословение. На третью ночь Шопан-Ата дал юноше наказ учиться. Отправился юноша в далёкую Хиву, там, в медресе, он постигал науки. Достигнув 40-летнего возраста, стал он суфием, начал обучать детей грамоте.

Впадина Карагие 

В восточной части Мангышлакского плато, примерно в 50 км от города Актау, с северо-запада на юго-восток простирается одна из самых глубоких в мире впадин с отметкой −132 м ниже океанического уровня. Образование впадины связывают с процессом выщелачивания солёных пород, с просадочными и карстовыми процессами, имевшими место на побережье Каспийского моря.

Северные Актау 
Северные Актау (белые скалы 111 километр дороги на Каламкас и Каражанбас) можно определить, как «Меловые горы». Горы сложены известняками, мергелями и белыми глинами.

Урочище Торыш 
Урочище Торыш, также известное как «Долина шаров» благодаря находящимся на поверхности отложениям конкреций шаровидной формы диаметром от 10-15 см до 4 метров, представляющим интерес для туризма.

Шергала 
Шергала (Шеркала) — одиноко стоящая гора необычной формы примерно в 170 километрах от города Актау, недалеко от села Шетпе. С одной стороны гора похожа на огромную белую юрту, с другой — на спящего льва, положившего голову на лапы. Шергала в переводе с туркменского означает «Лев-гора» или «Львиная гора».

Вокруг Шергалы россыпь шарообразных валунов — конкреций различной величины. Многие потрескались под действием ветра. Иные небольшие конкреции лежат разбитые. Внутри — след ракушки или рыбы. Недалеко от Шергалы расположен зелёный оазис: родник и маленькая речка Акмыш.

Крупные населённые пункты 

 Актау (Шевченко)
 Бейнеу
 Узень
 Мангистау
 Жетыбай
 Форт-Шевченко
 Шетпе
 Ералиево
 Таучик
 Баутино
 Акшукур
 Сайотес
 Боранкул

Промышленность 
Ранее считалось, что главное богатство полуострова — нефть (и в степи часто можно встретить буровые вышки — в основном, нефть добывают на п-ове Бузачи и районе Нового Узеня. В советское время велись активные поиски нефти, сейчас разведанные запасы не менее активно продают иностранным концернам).

Однако бурное развитие полуострова началось в 1960-е годы с открытием месторождения урановых руд.
Город Шевченко был создан как город работников Прикаспийского горно-металлургического комбината. В 1972 году был произведён физический, а в 1973-м году энергетический пуск первого в мире промышленного ядерного реактора на быстрых нейтронах — БН-350 (сейчас остановлен и готовится к консервации).

Также при СССР были созданы гиганты химиндустрии: АТЗ, ХГМЗ, ЗПМ. Все эти огромные заводы расположены в промышленной зоне.

Примечания

Ссылки 
 Природа Мангышлака
 
 Карта Мангистауской области
 PaleoKazakhstan.info: Мангышлак

Полуострова Казахстана
География Мангистауской области
Полуострова Каспийского моря